Ва́лковский, Валко́вский либо Валковско́й се́льский либо поселко́вый сове́т в УССР / на Украине и в РСФСР / России может означать:

 Валко́вский сельский совет — входил до 2020 года в состав Полтавского района Полтавской области. Административный центр сельского совета находился в селе Вало́к.
  — входил до 2020 года в состав Прилукского района Черниговской области. Административный центр сельского совета находился в селе Валки́.
 Ва́лковский либо Валковско́й городской (до 1936 — поселковый) совет — входил до 2022 года в состав Валковского района Харьковской области. Административный центр городского совета находился в городе Ва́лки.
 Валковский сельсовет — сельское поселение в Лысковском районе Нижегородской области. Административный центр находится в селе Валки (Нижегородская область).